Шомица:

Реки
 Шомица (приток Вологды)
 Шомица (приток Суды)